Suusamyr steht für:
 Suusamyr (Kökömeren), Fluss in Kirgisistan
 Suusamyr (Gemeinde), Gemeinde im Gebiet Tschüi in Kirgisistan
 Suusamyr (Suusamyr), Dorf in Kirgisistan, Verwaltungssitz der Gemeinde Suusamyr
 Suusamyr-Tal, Hochgebirgstal in Kirgisistan
 Suusamyrtoo, Bergkette in Kirgisistan